Miserere [mizerére] je termín pocházející z latiny, který má více významů:

 původní význam: slituj se
 v liturgii: podle úvodní slov „Miserere mei Deus“ ("Smiluj se nade mnou Bože") Žalm 50 (51), recitovaný při kajících obřadech.  
Žalm byl zhudebněn mnohými hudebníky, pozoruhodná je zejména skladba Miserere italského skladatele Gregoria Allegriho ze 30. let 17. století
 v lékařství: zvracení obsahu střev při střevní neprůchodnosti dolní části trávicího traktu (životu nebezpečný stav vyžadující včasný chirurgický zásah).

Reference